Preparat (njem. Präparat, prema lat. praeparatus: unaprijed pripravljen) može značiti:
 preparat (biologija), u biologiji i medicini, je dio organizma koji je pripravljen za anatomsko istraživanje ili podučavanje (prepariranje). 
 mikroskopski preparat je stvar ili objekt koji se promatra mikroskopom.
 preparat (farmacija), u farmaciji, je farmaceutski, galenski pripravak izrađen od ljekovitih tvari (supstancija) biljnoga, životinjskoga, mineralnog ili kemijsko-sintetskoga podrijetla. Primjenjuje se u propisanoj količini izravno kao lijek ili služi kao sastojak za izradu lijekova i kozmetičkih proizvoda. Namjena mu je održavanje zdravlja, ljepote, higijene, oplemenjivanje životnoga prostora te kao sredstvo u borbi protiv štetnih kukaca. Izrađuje se u laboratorijima ljekarni ili se proizvodi industrijski.

Izvori